Tasiujaq (Inuktitut-Silbenschrift: ᑕᓯᐅᔭᖅ), früher Eclipse Sound, ist eine natürliche Wasserstraße durch den Kanadisch-Arktischen Archipel in der Region Qikiqtaaluk, Nunavut, Kanada. Er trennt die Bylot-Insel (im Norden) von der Baffininsel (im Süden). Im Osten mündet er über das Pond Inlet in die Baffin Bay und im Nordwesten in das Navy Board Inlet.

Einzelnachweise 

Meerenge in Kanada
Meerenge (Arktischer Ozean)
Geographie (Nunavut)
Meerenge in Nordamerika